Otto Henell, född 11 juni 1999, är en svensk ishockeyspelare som spelar för Mariestad BoIS HC i Hockeyettan. Henells moderklubb är Lenhovda IF som han spelade med som junior och i Division 3. Som junior fortsatte han i Växjö Lakers HC och fick även pröva på spel i Svenska Hockeyligan med dem. Som senior har Henell spelat i Hockeyettan för Nybro Vikings IF, KRIF Hockey och sedan säsongen 2021/22 med Mariestad BoIS HC.

Klubbkarriär

Referenser 
 

Födda 1999
Levande personer
Män
Spelare i Grums IK
Spelare i KRIF Hockey
Spelare i Mariestad BoIS
Spelare i Nybro Vikings
Svenska idrottare under 2000-talet
Svenska ishockeyspelare